Э́дрианн Пали́ки (; род. , Толидо, Огайо) — американская актриса, известная по ролям в фильмах «Легион», «Неуловимые» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2», а также в сериалах «Огни ночной пятницы», «Сверхъестественное», «Агенты „Щ. И. Т.“» и «Орвилл».

Биография 
Эдрианн Палики родилась 6 мая 1983 года в городе Толидо, штат Огайо. Её отец имеет польско-венгерское, а мать — англо-немецкое происхождение. В 2001 году окончила среднюю школу Уитмера в Толидо. Затем некоторое время работала сэндвич-мейкером. С 2003 года она начала сниматься в кино. Снималась для журнала Maxim.

Личная жизнь 
В 2013 году встречалась с актёром Ди Джеем Котроной. В сентябре 2014 года подтвердила, что помолвлена с каскадером Джексоном Спиделлом, с которым познакомилась на съёмках фильма «Джон Уик». В 2015 году пара разорвала помолвку.

В 2018 году на San Diego Comic-Con International было объявлено, что Эдрианн встречается с коллегой по телесериалу «Орвилл» Скоттом Граймсом. В январе 2019 года пара объявила о помолвке, а 19 мая поженилась в Остине, штат Техас. 22 июля 2019 года Палики подала на развод с Граймсом после двух месяцев брака.

Эдрианн носит татуировку на руке с именами её родителей — Jeff & Nancy, а также на запястье в виде крыльев.

У Палики целиакия.

Фильмография

Номинации и награды 
Эдрианн два раза попадала в горячую сотню журнала Maxim: 79-е место в 2007 году и 10-е — в 2012 году. В 2013 году была номинирована на премию Teen Choice Awards в категории «Choice Movie: Актриса экшна» за роль в фильме «G.I. Joe: Бросок кобры 2».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактрисы США